Osoby: 
 James Brown – amerykański aktor
 James Brown – amerykański artysta muzyk
 James Brown – amerykański piłkarz, uczestnik finału Mistrzostw Świata w roku 1930
 James Gordon Brown – były premier Wielkiej Brytanii
 James Brown (1909-2000) – kanadyjski sprinter, uczestnik igrzysk olimpijskich